Berens River kan syfta på:

Berens River (vattendrag) – en flod i Manitoba och Ontario i Kanada 
Berens River First Nation – en indianstam
Berens River 13 – ett indianreservat vid flodens mynning
Berens River (ort) – ett ort vid flodens mynning 
Berens River Airport – ortens och indianreservatets flygplats